Тата́рский Студене́ц () — деревня в Алькеевском районе Республики Татарстан. Расположена на территории Нижнеалькеевского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от этнонима татар (татары) и татарских слов суык (холодный), су (вода).

География 
Деревня расположена в Западном Закамье на реке Чишма, левом притоке реки Малый Черемшан. Находится в 4,2 км к северу от центра поселения, села Нижнее Алькеево, в 8,8 км к юго-востоку от районного центра, села Базарные Матаки

История 
Окрестности деревни были обитаемы в период Волжской Булгарии, о чём свидетельствуют археологические памятники — 2 булгарских селища домонгольского периода.

Деревня была основана в 1670-х годах служилыми татарами-мещеряками, переселившимися из деревни Студенец Симбирского уезда.

В первой половине XIX века жители принадлежали к сословию государственных крестьян, происходящих из служилых татар. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год в казённой деревне Татарский Студенец: 123 двора крестьян, население — 359 душ мужского пола и 389 женского, всего — 748 человек.

Традиционные занятия жителей — земледелие (земельный надел сельской общины составлял 1668 десятин) и скотоводство, был распространён валяльный промысел. В начале ХХ века в деревне работали 4 мелочные лавки.

Первая мечеть была построена не позднее середины XIX века, в 1892 году — новая мечеть (здание было утрачено в первой половине 1960-х годов), был открыт мектеб. В начале ХХ века в деревне действовало медресе.

До 1920 года деревня входила в Алькеевскую волость Спасского уезда Казанской губернии, с 1920 года — в Спасский кантон ТАССР, с 10 августа 1930 года — в Алькеевский, с 1 февраля 1963 года — в Куйбышевский, с 12 января 1965 года — в Алькеевский районы.

После коллективизации деревня входила в состав разных колхозов. В 1996—2003 годах колхоз села был реорганизован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Ялкын».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения села татары составляли 99%.

Экономика 
Жители работают в основном в подразделении открытого акционерного общества «Красный Восток Агро», занимаются полеводством, овцеводством.

Инфраструктура 
В деревне действует фельдшерско-акушерский пункт.

Религия 
С 1992 года в деревне действует мечеть.

См. также 
 Русский Студенец

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Алькеевского района